Кутб ад-Дін Айбек — перший султан Делі (у 1206—1210 роках), засновник Гулямської династії.
 Із ад-Дін Айбек — перший султан Єгипту з мамлюків (у 1250—1257 роках), засновник династії Бахрітів.
 Айбек — узбецький радянський письменник, літературознавець.